La Coppa UEFA 2003-2004 è stata la 3ª edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori nella precedente stagione del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione si è disputata tra il 7 settembre 2003 e il 1º maggio 2004.

Turno preliminare

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Secondo turno

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Note

Collegamenti esterni 

UEFA Futsal Champions League
Calcio a 5 nel 2003
Calcio a 5 nel 2004